de patriciaatsfamilie Heerma van Voss (familie)
Nederlandse personen:
Sybrand Heerma van Voss (1841-1934), industrieel (suikerfabrikant) en luchtvaartpionier
Matthieu Heerma van Voss (1923-2015), egyptoloog en hoogleraar
Arend Jan Heerma van Voss (1942-2022), acteur, journalist en oud-omroepbestuurder, hij is een achterkleinzoon van Sybrand 
Daan Heerma van Voss (1986), schrijver en interviewer, hij is een zoon van Arend Jan
Thomas Heerma van Voss (1990), schrijver, zoon van Arend Jan